2 miejscowości w Polsce: 
 Wrzesiny – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica 
 Wrzesiny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice